Скуола Гранде ди Сан-Рокко () — основана в 1549 году Братством Сан-Рокко и принадлежит к одной из шести венецианских больших скуол.

Братство Сан-Рокко (Св. Роха) было зарегистрировано Советом Десяти в 1481 году для оказания благотворительной помощи больным. К 1515 году Братство насчитывало более 500 членов и для него потребовалось большое здание. Строительство здания началось в 1516 году по проекту Бартоломео Бона. Его сменил Санте Ломбардо. Закончено архитектором Антонио дель Аббонди (известным как Скарпаньино) в 1549 году, достроившим второй этаж и парадный вход. Скуола расположена на одноимённой площади, возле церкви Сан-Рокко и сохранила черты работы обоих зодчих. Первый этаж с характерными двойными венецианскими окнами типичен для Бона, второй, такими же окнами и с фронтонами, — для Скарпаньино. Строительство велось в основном на пожертвования венецианцев, веривших в покровительство Св. Роха от заразных болезней. Мощи Св. Роха находятся в церкви Сан-Рокко, стоящей напротив скуолы. На сегодняшний день Братство Сан-Рокко существует и продолжает заниматься благотворительностью.

В 1564 году был объявлен конкурс на роспись с участием Паоло Веронезе, Скьявоне, Сальвиати, Тинторетто и Цуккари. Тинторетто обошел конкурентов, представив вместо наброска готовую картину «Св. Рох во славе». Эта картина сейчас находится на потолке в зале Альберго (Sala de’ll Albergo). После этого в течение 23 лет Тинторетто расписывал скуолу Сан-Рокко. Генри Джеймс писал: «Вряд ли мы найдём в другом месте четыре стены, в которые вложены столько гениальности. Воздух этих полотен так густ, что трудно дышать».

Скуола состоит из нижнего и верхнего этажей и зала Альберго.

Хронология скуолы Сан-Рокко 

Хронология постройки:
 1515 — первоначальная постройка в стиле венецианский ренессанс начата архитектором Бартоломео Боном
 1524 — Бартоломео Бон закончил зал первого этажа. Его сменил Санте Ломбардо, продолжавший постройку в стиле Маньеризм
 1526 — В результате конфликта с Братством Сан-Рокко Санте Ломбардо был отстранен от строительства скуолы и дальнейшее строительство было поручено Скарпаньино
 1527 — Скарпаньино закончил верхнюю часть фасада, главный вход и начал работу над лестницей.
 1544 — Скарпаньино закончил второй этаж скуолы с двумя залами.
 1549 — постройка практически закончена умершим в этом же году Скарпаньино
 1560 — Джан Джакомо деи Григи заканчивает оформление окон и некоторых декоративных элементов верхнего этажа
 1561 — закончен Зал второго этажа. Начинается оформление зала.
 1885 — Настил пола Зала верхнего этаж. Последнее существенное изменение в строительстве скуолы.

Хронология оформления:
 1564 — Тинторетто начинает и заканчивает оформление потолока в Зале Альберго (21 картина).
 1565 — Тинторетто начинает оформление стен в Зале Альберго (6 картин).
 1575 — Тинторетто начинает оформление потолка в Зале второго этажа (21 картина).
 1578 — Тинторетто начинает оформление стен в Зале второго этажа (13 картин). Последнюю стенную роспись «Явление Св. Роха» Тинторетто заканчивает в 1588 году.
 1583 — Тинторетто начинает оформление потолка в Зале первого этажа (8 картин). Одновременно он работает над оформлением Дворца Дожей.
 1587 — Джироламо Кампанья создаёт скульптуры алтаря Зала первого этажа.
 1665 — Франческо Пьянта изготавливает деревянные резные аллегорические фигуры и кариатиды для оформления алтаря.
 1666 — Антонио Дзанки рисует «Явление Богоматери во время чумы» для правой стены лестницы
 1673 — Пьетро Негри рисует «Богоматерь Спасает Венецию от чумы 1630 года» для левой стены лестницы
 1690 — Джованни Антонио Фумиани расписывает купол лестницы
 1741 — Джованни Маркьори изготавливает деревянные панно на дверцы алтаря.
 1754 — Джузеппе Анджели расписывает потолок Зала второго этажа
 1756 — Джузеппе Филиберти изготавливает бронзовые ворота для входя в пресвитерию на втором этаже.

Зал Альберго 
Картины зала — полностью работа Тинторетто. В центре на потолке — «Св. Рох во славе». Центральную работу окружают картины, символизирующие 5 остальных больших венецианских скуол, аллегорические изображения четырёх времен года, человеческих достоинств и добродетелей.

Наиболее выдающейся картиной скуолы считается огромное полотно «Распятие», о которой Генри Джеймс сказал: «в ней есть всё, включая самую совершенную красоту». Тело Христа поднято, а безучастность воинов контрастирует со скорбящей группой, в центре которой — теряющая сознание Дева Мария. На картине есть автопортрет Тинторетто с палитрой и кистями.
Слева от входа расположен «Христос перед Пилатом» (1566—1567), справа — «Восхождение на Голгофу», тоже подлинные шедевры Тинторетто.

У входа в зал — картина Тициана «Благовещение» и приписываемая Джорджоне (многие считают её автором Тициана) картина «Христос, несущий свой крест».

Рядом с залом Альберго — большая коллекция уникальной керамики.

Картины зала Альберго 

Потолок
1 — Св. Рох во славе
2 — Весна
3 — Аллегория скуолы Сан-Марко
4 — Аллегория скуолы Санта-Мария делла Мизерикордия
5 — Аллегория скуолы Сан-Джовани Эванджелиста
6 — Лето
7 — Вера
8 — Аллегория скуолы Сан-Теодоро
9 — Доброта
10 — Осень
11 — Фигура женщины
12 — Счастье
13 — Фигура женщины
14 — Зима
15 — Щедрость
16 — Аллегория скуолы Санта-Мария делла Карита
17 — Надежда

Стены
18 — Распятие
19 — Пророк
20 — Восхождение на Голгофу
21 — Се Человек
22 — Христос перед Пилатом
23 — Пророк

Зал второго этажа 
Лестница работы Скарпаньино (1544), ведущая в верхний зал, украшена двумя полотнами Антонио Дзанки и Пьетро Негри, изображающими чуму 1630 года. На поразительной картине Дзанки лодочник, грузящий трупы в лодку, и множество людей, закрывающих носы платками. Над стенами и потолком, расписанным картинами на библейские сюжеты, Тинторетто работал с 1575 по 1581 год. На потолке — 21 картина с сюжетами из Ветхого Завета. Три больших полотна на потолке: «Моисей, высекающий воду из скалы», «Медный змий» и «Манна небесная» соответствуют цели скуолы — облегчение нужд страждущих и голодных. Часть потолочных картин — работы Джузеппе Анджели.

По стенам — 12 картин с библейскими сюжетами. В зале есть две работы Джана Баттисты Тьеполо: «Гостеприимство Авраама» и «Покинутая Агарь». Алтарь верхнего зала работы Бернардино (1528), деревянные панно на дверцах алтаря Джованни Маркьори. Резные фигуры и кариатиды работы Франческо Пьянта, среди них есть шарж на Тинторетто.
В Сокровищнице Братства хранятся древние статуты в деревянных переплетах, священные сосуды и церковная утварь.

Картины зала второго этажа 

Потолок
1 — Моисей, высекающий воду из скалы
2 — Медный змий
3 — Манна небесная
4 — Спасение Моисея (Джузеппе Анджели)
5 — Грехопадение Адама и Евы
6 — Три отрока в пещи огненной
7 — Явление Бога Моисею
8 — Источник взывающего (Джузеппе Анджели)
9 — Видение Иезекиля
10 — Видение Иеремии (Джузеппе Анджели)
11 — Умножение пророком Елисем хлебных начатков
12 — Авраам и Мельхиседек (Джузеппе Анджели)
13 — Пасха
14 — Спасение Даниила (Джузеппе Анджели)
15 — Ангел приноси пищу пророку Илие
16 — Илия на огненной колеснице (Джузеппе Анджели)
17 — Лестница Иакова
18 — Самуил и Саул (Джузеппе Анджели)
19 — Огненный столб
20 — Иона, выходящий из чрева кита
21 — Жертвоприношение Исаака

Стены
22 — Св. Рох
23 — Св. Себастьян
24 — Рождество Христово
25 — Крещение Христа
26 — Воскресение Христово
27 — Моление о чаше
28 — Тайная вечеря
29 — Явление Св. Роха
30 — Умножение хлебов и рыб
31 — Воскрешение Лазаря
32 — Вознесение
33 — Купальня Вифезда
34 — Искушение Христа

Зал первого этажа 

Заключительный цикл из 8 картин повествует о Богородице и детстве Христа. Цикл открывается «Благовещением», на котором Мария изображена крестьянской девушкой с грубыми руками и крепкой фигурой. Закрывает цикл картина «Успение Богоматери», изображающая Деву Марию в сиянии света.
Алтарь украшен статуей Св. Роха работы Джероламо Кампанья (начало XVI века).

Картины зала первого этажа 
1 — Благовещение
2 — Поклонение волхвов
3 — Бегство в Египет
4 — Избиение младенцев
5 — Дева Мария, читающая книгу
6 — Дева Мария в медитации
7 — Обрезание
8 — Успение Богоматери

Галерея

Литература 
 Пясецкий В. Н. Школа Св. Роха в Венеции // Зодчий. — 1893. — Вып. 9. — С. 65—66.

Здания и сооружения Сан-Поло
Скуолы Венеции
Здания и сооружения, заложенные в 1515 году
Здания и сооружения, построенные в 1549 году